Neoamphitrite är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Hessle 1917. Neoamphitrite ingår i familjen Terebellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Neoamphitrite